Howard Roberts kan syfta på bland andra:

 Howard Roberts (1843–1900), amerikansk skulptör
 Howard Roberts (1922–2001), brittisk målare
 Howard Roberts (1929–1992), amerikansk jazzmusiker